Wichelhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Wichelhausen (1748–1819), Bremer Senator 
 Johann Friedrich Gontard-Wichelhausen (1761–1843), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Peter Wichelhausen (1663–1727), Bürgermeister von Elberfeld
 Wilhelm Ernst Wichelhausen (1769–1823), Bremer Jurist und Maire

Siehe auch:
 Wichelhaus